Die Divizia A 1946/47 war die zehnte Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 25. August 1946 und endete am 13. Juli 1947. Die Divizia A wurde in dieser Saison das erste Mal nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges ausgetragen.

Meister wurde ITA Arad.

Modus 
Die Divizia A spielte mit 14 Mannschaften. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab, während es vier Aufsteiger gab, da die Liga auf 16 Mannschaften aufgestockt wurde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – ITA Arad – Meister
 der Pokal wurde nicht ausgetragen

Absteiger in die Divizia B 
Prahova Ploiești, FC Craiova

Aufsteiger in die Divizia A 
Dermata Cluj, Unirea Tricolor Bukarest, FC Ploiești, Gaz Metan Mediaș

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1946/47 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1946/47
Liga-1-Saison